Heroëncultus, uit de Oud-Griekse religie
 Heroes (snoepgoed), een aantal chocolaatjes van Cadbury Schweppes

Televisie en film
 Heroes (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
 Heroes (1977), een film uit 1977
 Heroes (1994), een italiaanse film (Mitici, I) uit 1994 van regisseur Carlo Vanzina

Muziek
 "Heroes", een muziekalbum van de Britse artiest David Bowie uit 1977
 Heroes (nummer van David Bowie), een nummer van dat album
 Heroes (Hilton Ruiz), een muziekalbum van de Amerikaanse jazzpianist Hilton Ruiz uit 1993
 Heroes, symfonie nr. 4 door Philip Glass
 Heroes (album van Sabaton), een studioalbum van de Zweedse powermetalband Sabaton
 Heroes (Måns Zelmerlöw), de Zweedse inzending voor het Eurovisiesongfestival 2015
 Heroes (We Could Be), een single uit 2014 van de Zweedse dj Alesso met zangeres Tove Lo